Ел Маркез има више значења:

 Ел Маркез (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Маркез, Ла Гарза (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику